Arrival Records kan verwijzen naar:

Arrival Records (disco), een Scandinavisch platenlabel voor disco en popmuziek
Arrival Records (Canada), een Canadees platenlabel voor geïmproviseerde muziek
Arrival (reggae), een sublabel van Dynamic Sounds, waarop reggae uitkomt